Baila Comigo pode se referir a:
 Baila Comigo (telenovela), produção brasileira de 1981
 Marilyn Hotchkiss Ballroom Dancing and Charm School, filme (2005) com Marisa Tomei e Danny DeVito, chamado no Brasil de Baila Comigo
 Baila Comigo (canção), canção de Rita Lee e Roberto de Carvalho
 Baila, Baila Comigo, álbum do grupo Dominó

Desambiguações de artes